Velika nagrada Avstralije 1998 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 8. marca 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,010
|
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:30,053
| +0,043
|-
! 3
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:30,767
| +0,757
|-
! 4
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:30,919
| +0,909
|-
! 5
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:31,384
| +1,374
|-
! 6
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:31,397
| +1,387
|-
! 7
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:31,733
| +1,723
|-
! 8
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:31,767
| +1,757
|-
! 9
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:32,392
| +2,282
|-
! 10
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:32,399
| +2,389
|-
! 11
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:32,726
| +2,716
|-
! 12
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:33,240
| +3,230
|-
! 13
| 20
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1:33,291
| +3,281
|-
! 14
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:33,373
| +3,283
|-
! 15
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:33,739
| +3,729
|-
! 16
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:33,927
| +3,917
|-
! 17
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:34,646
| +4,636
|-
! 18
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:34,906
| +4,896
|-
! 19
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:35,119
| +5,109
|-
! 20
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:35,140
| +5,130
|-
! 21
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:35,215
| +5,205
|-
! 22
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:35,301
| +5,291
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 58
| 1:31:45,996
| 1
| 10
|-
! 2
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 58
| + 0,702 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 57
| +1 krog
| 6
| 4
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 57
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 57
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 6
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 57
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 57
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 57
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 57
| +1 krog
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 43
| Zlomljeno krilce
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 41
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 26
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 25
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 23
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 22
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 8
| Pog. gred
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 5
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 2
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 1
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 0
| Menjalnik
| 14
|  
|}

Opombe 
Vodilni:  1-23 Mika Häkkinen, 24 David Coulthard, 25-35 Mika Häkkinen, 36-55 David Coulthard, 56-58 Mika Häkkinen.

Formula 1 sezona 1998
1998